Grundy County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Grundy County (Illinois) – okres státu Illinois
 Grundy County (Iowa) – okres státu Iowa
 Grundy County (Missouri) – okres státu Missouri
 Grundy County (Tennessee) – okres státu Tennessee